Open du Touquet — традиционный теннисный турнир в Ле-Туке, Франция. Соревнование является одним из этапов французского женского тура.

Финалисты разных лет

Одиночный турнир

См. также 
 Клубный чемпионат Франции по теннису

Ссылки 
 Сайт турнира